Алмеја има више значења:

 Алмеја, Каса Бланка (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Алмеја (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Алмеја (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Алмеја (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику